Дуга́нов — фамилия.
 Дуганов, Григорий Иванович (1923—1986) — советский футболист, тренер.
 Дуганов, Рудольф Валентинович (1940—1998) — советский и российский литературовед.
 Дуганов, Юрий Владимирович (1921) — советский тяжелоатлет.